Divine Brown peut désignr :
 Divine Brown (1969-), une prostituée américaine ;
  (1974-), une chanteuse canadienne.